Futur 80 est un projet d'album de reprises de tubes français des années 1980 par la chanteuse de R'n'B Leslie.

Initialement annoncé pour une sortie en 2008, sa commercialisation est définitivement abandonnée après la promotion radio des titres Boule de flipper (2007) et Mise au point (2008).

Il existe toutefois un maxi vinyle 45 tours, sorti en , dont seuls 70 exemplaires n’ont pas été détruits. Il s'agit de Marilyn et John (reprise de Vanessa Paradis), comprenant un Original Electro Remix et un Dub Electro Mix.

Liste des pistes 
 Mise au point, de Jakie Quartz
 Boule de flipper, de Corynne Charby
 Tes états d'âme... Eric, de Luna Parker chanté en duo par Leslie et Teki Latex
 Ève lève-toi, de Julie Pietri
 La fièvre dans le sang, de et avec la participation d'Alain Chamfort 
 Johnny, Johnny, de Jeanne Mas
 Les Bêtises, de Sabine Paturel
 Les parfums de sa vie (Je l'ai tant aimée), d'Art Mengo. 
 Africa, de Rose Laurens 
 Canoë rose, de Viktor Lazlo 
 Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco avec la participation du rappeur Pitbull

Album de Leslie
Album de reprises
Album de variété française